Fornix (lat. fornix „Wölbung“, „Bogen“) steht für:

 Fornix (Architektur), Bogen oder Gewölbe in der römischen Architektur

in der Anatomie
 Fornix (Gehirn), das Hirngewölbe (Fornix cerebri), ein Teil des Limbischen Systems
 das Bindehautgewölbe im Auge (Fornix conjunctivae)
 das Dach des Schlundkopfes (Fornix pharyngis)
 das Nierengewölbe (Fornix renalis), gebildet von den in die Nierenkelche hineinragenden Nierenpapillen
 das Scheidengewölbe (Fornix vaginae), siehe Vagina
 das Magengewölbe (Fornix ventriculi), der obere Teil des Magens